

Nom 
Alas peut désigner :
 Alas une population de la province d'Aceh dans le nord de l'île de Sumatra, en Indonésie ;
 Alas, un sous-district du district de Manufahi, à Timor-Leste ;
 , une ancienne variante du nom , un village en Iran.

Patronyme 

 Dennis Alas (né en 1985), un footballeur salvadorien ;
 Jaime Alas (né en 1989), un footballeur salvadorien ;
  (né en 1934), un prêtre catholique ;
  (né en 1989), un footballeur salvadorien ;
 Leopoldo Alas (1852–1901), un romancier espagnol ;
  (né en 1963), un coach de basketball philippin ;
  (né en 1956), un écrivain estonien.

Sigle 
ALAS peut désigner :
 Asociación Latinoamericana de Sociología (en français, Association latino-américaine de sociologie) ;
 Advanced Light Attack System, un missile de confection serbe développé par EdePro ;
 aminolevulinic acid synthase (en français, Acide aminolévulinique synthase), un enzyme catalysant la synthèse de l'acide aminolévulinique.

Formule chimique 
AlAs peut désigner :
 AlAs, la formule chimique de l'arséniure d'aluminium, un composé chimique d'aluminium et d'arsenic.